Never Forget You – singolo di Mariah Carey del 1994
 Never Forget You – singolo dei Noisettes del 2009
 Never Forget You –  singolo di MNEK e Zara Larsson del 2015